Baureihe Z steht für folgende Fahrzeugbaureihen:

 Straßenbahn München Baureihe Z
 kkStB Z, Dampflokomotivbaureihe der k.k. Staatsbahnen Österreichs
 Baureihe Z, Serie von Bussen, siehe Yellow Coach #Busse Baureihe Z (1923–1936)
 Datsun Z, Automodellreihe
 Kawasaki Z, Motorradbaureihe